Toto je seznam obcí v departementu Var ve Francii:

Reference

Externí odkazy 
 

 
Var